Александр Моисеевич Финкель (, Бахмут, Екатеринославская губерния — , Харьков) — украинский советский языковед-русист.

Окончил Харьковский институт народного образования в 1924 году. Работал в Институте языкознания Украинской академии наук, Харьковском институте народного образования, Институте журналистики, Институте иностранных языков и Учительском институте в Чимкенте (Казахстан).

С 1944 года занимал должности заведующего кафедрой русского языка Харьковского университета, доцент. В 1934 году участвовал в кампании против «национализма» в украинском языкознании («Терминологическое вредительство и его теоретическое корни», «Языкознание»). 

Автор более 130 работ, главным образом из русского языка и общего языкознания, среди них «Теория и практика перевода» (1929) и др. труды о переводе, учебник для школ УССР «Русский литературный язык» (с М. Баженовым, 1941 и много позднейших переделок).

Является автором полного русского перевода всех сонетов Вильяма Шекспира.

Литература и источники 
 Олександр Фінкель — забутий теоретик українського перекладознавства / За ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. — Вінниця: Нова Книга, 2007. — 438 с.
 
 Широкорад Є. Х. Фінкель Олександр Мойсейович // . — С. 698.
Лингвисты Украины
Преподаватели Харьковского университета